Käärmeoja kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kyayarmeoya, vattendrag, 
 Käärmeoja (vattendrag i Finland), 

Robotskapade Finlandförgreningar